В случае несчастья (роман) — роман Жоржа Сименона, написанный в 1956 году.
 В случае несчастья (фильм) — франко-итальянский фильм 1958 года, снятый по мотивам одноимённого романа Жоржа Сименона.
 В случае несчастья (телефильм) — франко-бельгийский телефильм 2009 года, снятый по мотивам одноимённого романа Жоржа Сименона.